Фильмы по роману «Анна Каренина» Льва Толстого:

Немое кино 
 Анна Каренина (фильм, 1911) (Российская империя). Режиссёр Морис-Андре Мэтр, в роли Анны — М. (Мария(?)) Сорохтина (Сорочтина), в роли Вронского — Николай Васильев
 Анна Каренина (фильм, 1912) (Франция). Режиссёр Альбер Капеллани, в роли Анны — 
 Анна Каренина (фильм, 1914) (Российская империя). Режиссёр Владимир Гардин, в роли Анны — Мария Германова, в роли Вронского — Михаил Тамаров
  (США). Режиссёр Дж. Гордон Эдвардс, в роли Анны — Бетти Нансен, в роли Вронского — Ричард Торнтон
 Анна Каренина (фильм, 1917) (Италия). Режиссёр , в роли Анны — 
  (Королевство Венгрия). Режиссёр , в роли Анны — , в роли Вронского — 
 Анна Каренина (фильм, 1919) (Германия). Режиссёр Фридрих Цельник, в роли Анны — Лия Мара, в роли Вронского — 
 Любовь (фильм, 1927) (США). Режиссёр Эдмунд Гулдинг, в роли Анны — Грета Гарбо, в роли Вронского — Джон Гилберт

Звуковое кино 
 Анна Каренина (фильм, 1934) (Франция), в роли Анны — Рита Уотерхаус
 Анна Каренина (фильм, 1935) (США). Режиссёр Кларенс Браун, в роли Анны — Грета Гарбо, в роли Вронского — Фредрик Марч
 Анна Каренина (фильм, 1948) (Великобритания). Режиссёр Жюльен Дювивье, в роли Анны — Вивьен Ли, в роли Вронского — 
 Анна Каренина (фильм, 1952) (Индия).
 Анна Каренина (фильм, 1953) (телеспектакль) (СССР). Режиссёр Татьяна Лукашевич, в роли Анны — Алла Тарасова, в роли Вронского — Павел Массальский
  (Аргентина). Фильм по мотивам романа. Режиссёры  и , в роли Анны — , в роли Вронского — 
 Река любви Фильм 1960 года по мотивам романа. (Египет). Режиссёры , в роли Наваль (персонаж, основанный на Анне Карениной) — Фатен Хамама
 Анна Каренина (фильм, 1961) (ТВ) (Великобритания). Режиссёр , в роли Анны — Клэр Блум, в роли Вронского — Шон Коннери
 Анна Каренина (фильм, 1967) (СССР). Режиссёр Александр Зархи, в роли Анны — Татьяна Самойлова, в роли Вронского — Василий Лановой
 Анна Каренина (фильм, 1985) (ТВ) (США). Режиссёр , в роли Анны — Жаклин Биссет, в роли Вронского — Кри́стофер Рив
 Анна Каренина (фильм, 1997) (США). Режиссёр Бернард Роуз, в роли Анны — Софи Марсо / Александра Лаврова, в роли Вронского — Шон Бин
 Анна Каренина (фильм, 2009) (Россия). Телевизионный мини-сериал. Режиссёр Сергей Соловьёв, в роли Анны — Татьяна Друбич, в роли Вронского — Ярослав Бойко
 Анна Каренина (фильм, 2012) (Великобритания). Режиссёр Джо Райт, в роли Анны — Кира Найтли, в роли Вронского — Аарон Тейлор-Джонсон

Сериалы 
 Анна Каренина (телесериал, 1960) (сериал) (Бразилия)
 Анна Каренина (телесериал, 1970-е) (Куба). Телевизионный мини-сериал, в роли Анны — Маргарита Бальбоа, в роли Вронского — Мигель Наварро
  (Италия). Телевизионный мини-сериал. Режиссёр , в роли Анны — Леа Массари, в роли Вронского — 
 Анна Каренина (3—28 ноября 1975) 20 эпизодов телесериала  (1963—1978, Испания). Режиссёр эпизодов , в роли Анны — , в роли Вронского — 
  (Великобритания). Телевизионный мини-сериал. Режиссёр , в роли Анны — , в роли Вронского — Стюарт Уилсон
  (1995) (мини-сериал по мотивам романа) (Германия, Франция, Италия). Режиссёр , в роли Анны Капилупи (персонаж, основанный на Анне Карениной) — Кэрол Альт
 Анна Каренина (телесериал, 2000) (Великобритания). Телевизионный мини-сериал. Режиссёр , в роли Анны — Хелен Маккрори, в роли Вронского — Кевин Маккидд
  (2015, Австралия). Телевизионный мини-сериал по мотивам романа. Режиссёры Глендин Айвин и , в роли Анны Айвин (персонаж, основанный на Анне Карениной) — Сара Снук
 Анна Каренина (телесериал, 2013) (Италия). Телевизионный мини-сериал. Режиссёр Кристиан Дюгей, в роли Анны — Виттория Пуччини, в роли Вронского — Сантьяго Кабрера
 Анна Каренина. История Вронского (2017, Россия). Телевизионный мини-сериал и фильм. Режиссёр: Карен Шахназаров, в роли Анны — Елизавета Боярская, в роли Вронского — Максим Матвеев.

Фильмы-балеты 
 Анна Каренина (фильм-балет, 1974) (СССР). Режиссёр Маргарита Пилихина, в роли Анны — Майя Плисецкая, в роли Вронского — Александр Годунов
 Страсть Анны Карениной (фильм-балет, 1975) (Франция). Режиссёр , в роли Анны — Людмила Черина, в роли Вронского —